Corazón de María kan syfta på:

 Corazón de María, chilensk tv-serie

Geografi

Mexiko 

 Corazón de María, San Cristobal De Casas, Chiapas, 
 Corazón de María, Ocosingo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar